Les dolmens de Mané-Kerioned sont un monument mégalithique situé sur la commune de Carnac le long de la route nationale 768 entre Auray (Morbihan) et Plouharnel.  C'est un ensemble de trois dolmens à couloir entourés de petits menhirs. 
La construction a été datée vers 3 500 avant notre ère.

Toponymie 
L'appellation toponymique locale de ces mégalithes est Mané-Kerioned, signifiant littéralement la butte aux lutins, et fait référence au folklore breton qui fait des dolmens les maisons des Korrigans, lutins appelés Kerions dans cette région morbihannaise.

Description du site 

Par le passé, ces dolmens étaient recouverts d'un cairn, monticule de pierres et de terre qui s'est en partie affaissé.
La disposition des trois tombes forme un ensemble unique en Bretagne : deux dolmens sont ouverts vers le Sud et perpendiculaires au troisième qui est placé au centre.

Le plus volumineux (2) est sous le niveau du sol et peut passer inaperçu aux yeux des visiteurs étourdis. C'est certainement le plus intéressant. Sa longueur totale est d'environ 10 mètres. On distingue nettement le couloir de la chambre trapézoïdale et les décorations gravées dans les piliers.

Les pierres gravées 

Ce style de gravures pariétales ressemble aux motifs observés au dos de la dalle de couverture du grand dolmen de la Table des Marchand de Locmariaquer. On y observe des enchevêtrements de rectangles aux allures de labyrinthes et des lignes onduleuses comme des serpents.

Six des 27 piliers sont décorés de ces motifs.

La visite 

Le site de Mané-Kerioned est classé aux Monuments Historiques depuis 1889. Il est en accès libre bien qu'il soit situé sur un terrain privé.

Notes et références

Voir aussi 
 Alignements de Carnac
 Art mégalithique
 Dolmen
 Liste des sites mégalithiques du pays de Carnac, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel
 Mégalithe
 Tumulus

Monument historique à Carnac
Dolmen de Mane-Kerioned
Mane-Kerioned
Mané-Kerioned